

Geografia

Niemcy 
 Stolp – dawny powiat

Polska 
Dawna nazwa miejscowości:
 Słupsk

Osoby 
 Heinz Stolp – niemiecki mikrobiolog
 Wolfgang Stolp – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Stolpe